Алексе́й Чертко́в:
 Чертков, Алексей Александрович (1917—1993) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.
 Чертков, Алексей Борисович (род. 1932) — кандидат богословия, священник, в дальнейшем — кандидат философских наук, автор книг атеистической тематики.
 Чертков, Алексей Никитич (1692—1737) — капитан 1-го ранга, комендант крепости Св. Анны.
 Чертков, Алексей Петрович (1920—1943) — лейтенант, командир партизанского отряда в Белоруссии. Примечания